‘Eshqābād (persiska: عشق آباد, Qashqābād) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Khorasan, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Teheran. ‘Eshqābād ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt ‘Eshqābād är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om ‘Eshqābād. Runt ‘Eshqābād är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Chenārān,  km nordväst om ‘Eshqābād. Trakten runt ‘Eshqābād består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Khorasan